Karlsson est un patronyme suédois qui signifie « fils de Karl ». Il est notamment porté par :
 Allan Karlsson (1911-1991), fondeur suédois.
 Andreas Karlsson (né en 1975), joueur de hockey sur glace suédois.
 Arne Karlsson (né en 1936), skipper suédois.
 Bertil Karlsson (1938-2011), joueur de hockey sur glace suédois.
 Bo Karlsson (né en 1949), arbitre de football suédois.
 Carina Karlsson (née en 1963), joueuse de tennis suédoise.
 David Moberg Karlsson (1994-) un footballeur suédois.
 
 Erik Karlsson (né en 1990), joueur de hockey sur glace suédois.
 Eva Karlsson (née en 1961), kayakiste suédoise.
 Frida Karlsson (née en 1999), fondeuse suédoise.
 Henrik Karlsson (né en 1983), gardien de but de hockey sur glace suédois.
 Herbert Karlsson (1896-1952), footballeur international suédois.
 Hjalmar Karlsson (1906-1992), skipper suédois.
 Jens Karlsson (né en 1982), joueur de hockey sur glace suédois.
 
 Jonas Karlsson (né en 1971), acteur et écrivain suédois. 
 Jonte Karlsson (né en 1957), joueur et entraîneur de basket-ball suédois.
 Karl Henrik Karlsson (1856-1909), historien suédois
 Kent Karlsson (né en 1945), footballeur international suédois.
 Kettil Karlsson Vasa (1433-1465), évêque suédois.
 Kristian Karlsson (né en 1991), pongiste suédois.
 Louise Karlsson (née en 1974), nageuse suédoise.
 Mathilda Karlsson (née en 1984), cavalière suédoise et srilankaise.
 
 Melker Karlsson (né en 1990), joueur de hockey sur glace suédois.
 Neneh Marianne Karlsson (1964-), chanteuse et musicienne suédoise.
 Nils Karlsson (né en 1917), fondeur, 9 fois vainqueur de la Vasaloppet.
 Per Karlsson (né en 1986), footballeur international suédois.
 Pernilla Karlsson (née en 1990), chanteuse finlandaise ;
 
 Robert Karlsson (né en 1969), joueur de golf suédois.
 Sabiene Karlsson (née en 1962), biathlète suédoise
 Thomas Karlsson (né en 1973), occultiste suédois.
 
 Autres
 Loi de Karlsson

Homonymie de patronyme suédois